Ephraim Creek ist der Name folgender Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:

 Ephraim Creek (Utah), im Sanpete County
 Ephraim Creek (West Virginia), im Fayette County
 Ephraim Creek (Wisconsin), im Door County